Název Markvartice má více obcí:
 Markvartice (okres Děčín) – obec v okrese Děčín
 Markvartice (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Markvartice (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Markvartice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
… a částí obcí:
 Markvartice (Zubčice) – část obce Zubčice v okrese Český Krumlov
 Markvartice (Jablonné v Podještědí) – část obce Jablonné v Podještědí v okrese Liberec
 Markvartice (Široká Niva) – katastrální území obce Široká Niva v okrese Bruntál

Externí odkazy